Каравака:

 Каравака, Эрик (род. 1966) — французский актёр и режиссёр.
 Каравака — испанский футбольный клуб.

См. также 
 Каравака-де-ла-Крус
 Крест Каравака
 Каравак